

Geografia 
 Ul – frazione di Oliveira de Azeméis (Portogallo)

Sigle 
University Library – biblioteca universitaria di Cambridge.
Underwriters Laboratories – organizzazione statunitense che testa e certifica la sicurezza di materiali e prodotti finiti
 Unia Lewicy – partito politico polacco
 Universidade de Lisboa – università portoghese
 University of Limerick – università irlandese
 University of Limpopo – università sudafricana

Codici 
 UL – codice vettore IATA di SriLankan Airlines
 UL – codice ISO 3166-2:IN di Uttaranchal (India)

Informatica 
 <ul>...</ul> – elemento HTML che crea un elenco puntato

Altro 
 UL – targa automobilistica di Ulma (Germania)
 UL – targa automobilistica di Dulcigno (Montenegro)